Alaksandr Michajławicz Dziadziula (ur. 4 listopada 1982) – białoruski skoczek narciarski i kombinator norweski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1999 i 2003) i juniorów (1998 i 1999), a także zimowej uniwersjady (2001 i 2003) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (1999).

Życiorys

Skoki narciarskie 
Dziadziula występował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS w latach 1997–2003. Jako niespełna 15-latek zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, w sierpniu 1997 odpadając w kwalifikacjach do zawodów tego cyklu w Zakopanem. Rok później w tym samym miejscu zadebiutował w konkursie głównym PK, zajmując lokaty na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. W sumie w swojej karierze w 30 startach w zawodach zaliczanych do tego cyklu punktował trzykrotnie – 6 i 7 lutego 1999 w Braunlage zajmował 25. lokaty, a 27 stycznia 2001 w Lauschy był 27. (ex aequo ze Stefanem Thurnbichlerem).

W styczniu 1999 w Zakopanem po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów. Łącznie w latach 1999–2000 17 razy brał udział w zmaganiach w tym cyklu, jednak w konkursie głównym wystąpił tylko raz – 28 listopada 1999 w Kuopio zajął 69. miejsce. W sierpniu 2001 wziął udział w 2 konkursach Letniego Grand Prix w Hinterzarten, jednak w obu rywalizację zakończył na kwalifikacjach.

Dwukrotnie występował w mistrzostwach świata juniorów – w 1998 zajął 57. miejsce, a rok później uplasował się na 29. lokacie. W 1999 wziął też udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w konkursie indywidualnym był 18., a w rywalizacji drużynowej, z zespołem mieszanym Estonii i Białorusi, zajął 8. miejsce.

Dwa razy wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – w 1999 wystartował w konkursach indywidualnych, zajmując 65. (skocznia duża) i 66. (normalna) miejsca, a w 2003 wziął udział tylko w konkursie drużynowym, który, wspólnie z reprezentacją Białorusi, ukończył na 12. lokacie.

Także dwukrotnie wystąpił na zimowej uniwersjadzie – w 2001 w konkursach indywidualnych plasował się na 16. (obiekt duży) i 17. (normalny) pozycji, a w zawodach drużynowych Białorusini z Dziadziulą w składzie zajęli 10. miejsce, w 2003 z kolei zajął 37. lokatę w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, a w zmaganiach drużynowych z reprezentacją swojego kraju został sklasyfikowany na 9. pozycji.

Kombinacja norweska 
Dziadziula uprawiał również kombinację norweską. W dyscyplinie tej wystartował między innymi w Zimowej Uniwersjadzie 2003, gdzie zajął 20. (Gundersen K90/15 km) i 13. (Gundersen K90/7,5 km) miejsce, a także w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003, gdzie uplasował się na 46. (Gundersen K95/15 km) i 51. (Gundersen K120/7,5 km) lokacie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem reprezentacji Białorusi w kombinacji norweskiej.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 65. miejsce (K-120), 66. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 12. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1998  Sankt Moritz – 57. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 29. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Białoruscy skoczkowie narciarscy
Białoruscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1982
Trenerzy skoków narciarskich